Anders Johnson (ur. 23 kwietnia 1989 w Plattsburghu w stanie Nowy Jork) – amerykański skoczek narciarski, zawodnik klubu National Sport Foundation.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 26 stycznia 2002 w Westby. Uczestniczył w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie. W konkursie drużynowym zajął z partnerami z drużyny 14. miejsce. Cztery lata później wziął również udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver. Indywidualnie był 49. na normalnej skoczni, zaś w drużynie 11.

Po sezonie 2014/2015 ogłosił, iż zawiesza sportową karierę na okres jednego roku.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Johnsona na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Johnsona na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty A. Johnsona na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003  Sollefteå – 44. miejsce
 2004  Stryn – 52. miejsce
 2005  Rovaniemi – 35. miejsce
 2006  Kranj – 37. miejsce
 2007  Tarvisio – 43. miejsce
 2008  Zakopane – 17. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 16. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – 14. miejsce
 2004  Stryn – 12. miejsce
 2005  Rovaniemi – 11. miejsce
 2006  Kranj – 8. miejsce
 2007  Tarvisio – 14. miejsce
 2008  Zakopane – 8. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 10. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008/2009 – 64.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 62.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2012 – 72.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Örnsköldsvik – 2 września 2006 (3. miejsce)
  Oberwiesenthal – 1 września 2007 (3. miejsce)
  Brattleboro – 18 lutego 2012 (1. miejsce)
  Brattleboro – 19 lutego 2012 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil Andersa Johnsona na oficjalnej stronie FIS-u 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1989
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014